Die folgenden Personen waren Bischöfe und Erzbischöfe von Spoleto (Italien):

Weblinks
Bischofsliste von Spoleto

Spoleto
Person (Religion, Umbrien)